Azkarate est un nom d'origine basque. Composé de haitz (roche) et garate (passage sur la hauteur), le nom signifie « haut passage rocheux ». Azkarate est la graphie moderne basque et Azcarate, Azcárate et Ascarat sont les variantes en graphie traditionnelle.

Patronyme 

 Miren Azkarate, philologue, écrivain, politicienne et académicienne basque espagnole ;
 Hilario Azkarate (1935-2012), pelotari professionnel basque espagnol ;
 Iker Azkarate (1994-), coureur cycliste espagnol.

 Federico Azcárate (1984-), joueur argentin de football ;
 Manuel Azcárate (1916-1998), homme politique espagnol ;
 Pablo de Azcárate (1890-1971), juriste, homme politique et diplomate espagnol.

Toponyme 

 Azkarate est un village d'Araitz de la communauté forale de Navarre, dans le Nord de l’Espagne ;
 Azkarate est un mont d'Elgoibar et d'Azkoitia au Guipuscoa.
 
 Ascarat est une commune française, dans les Pyrénées-Atlantiques en région Aquitaine.

Voir aussi
 
 

Patronyme basque
Toponymie basque